Gordon Laxton, dit Gordie, (né le  à Montréal, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Carrière en club
Laxton commence sa carrière de joueur de hockey au sein de la ligue de hockey de l'ouest (WHL) pour les Bruins de New Westminster en 1973. En 1975, il est à la fois sélectionné pour jouer pour les Stags du Michigan dans l'Association mondiale de hockey ( du repêchage) ainsi que pour les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey (treizième choix du repêchage).

Finalement, il opte pour les Penguins et la LNH mais ne joue pas beaucoup (9 matchs en 3 saisons). Sa carrière est marquée par de nombreux transferts dans des clubs de la Ligue américaine de hockey ou de la Ligue internationale de hockey.

Il met fin à sa carrière en 1983 après une vingtaine de saisons. À la fin de la saison 1978-1979, il reçoit le trophée James-Norris de la LIH pour le gardien ayant encaissé le moins de but de la saison (192 buts).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1972-1973 || Bruins de Chilliwack || BCJHL || 25 ||  ||  ||  ||  || 75 || 3,33 || 0 || 0 ||  || 4 || 0 || 3 || 126 || 14 || 6,67 ||  || 0 || 
|-
| 1973-1974 || Bruins de New Westminster || WCJHL || 25 ||  ||  ||  ||  || 75 || 3,33 || 0 || 0 || 14 || 4 ||  ||  || 126 || 14 || 6,67 ||  || 0 || 
|-
| 1974-1975 || Bruins de New Westminster || WCJHL || 70 ||  ||  ||  ||  || 239 || 3,6 || 0 || 3 || 6 || 18 ||  ||  || 1081 || 67 || 3,71 ||  || 0 || 12
|-
| 1974-1975 || Bruins de New Westminster || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 3 || 2 || 1 || 180 || 14 || 4,67 ||  || 0 || 
|-
| 1975-1976 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 8 || 3 || 4 || 0 || 413 || 31 || 4,51 || 84,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Bears de Hershey || LAH || 31 || 16 || 11 || 4 ||  || 104 || 3,36 || 0 || 0 || 16 || 6 || 4 || 2 || 309 || 19 || 3,69 ||  || 0 || 0
|-
| 1976-1977 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 6 || 1 || 3 || 1 || 253 || 26 || 6,17 || 83,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Bears de Hershey || LAH || 18 || 4 || 11 || 0 || 958 || 80 || 5,01 || 0 || 0 || 20 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 73 || 9 || 7,35 || 81,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Owls de Grand Rapids || LIH || 45 ||  ||  ||  ||  || 183 || 4,14 || 0 || 0 || 22 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 8 || 8 || 70,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Owls de Grand Rapids || LIH || 63 ||  ||  ||  ||  || 192 || 3,08 || 0 || 3 || 32 || 19 || 10 || 9 || 1178 || 81 || 4,13 ||  || 1 || 30
|-
| 1979-1980 || Firebirds de Syracuse || LAH || 2 || 0 || 1 || 0 || 69 || 11 || 9,56 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Owls de Grand Rapids || LIH || 20 ||  ||  ||  ||  || 90 || 4,51 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Whalers de Binghamton || LAH || 2 || 0 || 2 || 0 || 118 || 12 || 6,1 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Flags de Port Huron || LIH || 52 ||  ||  ||  ||  || 207 || 4,25 || 0 || 0 || 33 || 3 || 0 || 3 || 191 || 12 || 3,77 ||  || 0 || 0
|-
| 1981-1982 || Blades d'Érié || LAH || 31 || 2 || 23 || 1 ||  || 172 || 6,17 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Mohawks de Muskegon || LIH || 3 ||  ||  ||  || 175 || 11 || 3,71 || 0 || 0 || 22 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Mohawks de Muskegon || LIH || 40 ||  ||  ||  ||  || 158 || 4,08 || 0 || 1 || 14 || 2 || 1 || 1 || 120 || 8 || 4 ||  || 0 || 0

| 17 || 4 || 9 || 1 || 799 || 74 || 5,56 || 84,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mars 1955
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Choix de repêchage des Blades de Baltimore
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Owls de Grand Rapids
Joueur des Firebirds de Syracuse
Joueur des Flags de Port Huron (LIH)
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Mohawks de Muskegon
Joueur des Blades d'Érié
Joueur canadien de hockey sur glace